Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Łodzi (gmach) - zabytkowy budynek siedziby Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 21, powstały w 1881,

Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Łodzi (instytucja) - instytucja działająca w latach 1872-1939, zajmująca się udzielaniem kredytów na cele inwestycyjne, z siedzibą przy ul. Pomorskiej 21.